Такмичње у трчању на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 13. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранила је Ивет Лалова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичарки из 22 земље.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=90%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2014.
|-
|Светски рекорд
|Флоренс Грифит Џојнер, 
|10,49
|Индијанаполис, САД 
| 16. јул 1988.
|-
|Европски рекорд
| Кристин Арон, 
|10,73
|Будимпешта, Мађарска
| 19. август 1998.
|-
|Рекорди Европских првенстава
|Кристин Арон, 
|10,73
|Будимпешта, Мађарска
| 19. август 1998.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне
|Тори Боуи, 
|10,80 
|Монако
| 18. јул 2014
|-
|rowspan=2 |Најбољи европски резултат сезоне
|Дафне Схиперс, 
|11,03
|Глазгов, Уједињено Краљевство 
| 12. јул 2014.
|-
|Мирјам Сумаре, 
|11,03
|Монако
| 18. јул 2014.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Европског првенства 2014.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне
|| Мирјам Сумаре, 
| =11,03
|Цирих, Швајцарска
| 12. август 2014.
|}

 Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 100 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска топ листа трке на 100 метара за жене за 2014.

 Полуфинале 
За финале пласирале су се две првопласиране из сваке од 3 полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату.(кв''')

Ветар:група 1: −1,9 м/с, група 2: +0,6 м/с, група 3: 0,0 м/с

Финале 

Ветар:-1,7 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном